Pycnophyidae är en familj av djur. Pycnophyidae ingår i ordningen Homalorhagida, fylumet pansarmaskar och riket djur. I familjen Pycnophyidae finns 61 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Pansarmaskar
Pycnophyidae